Audi Cup 2013 — 3-й розыгрыш международного футбольного клубного турнира между командами из Европы и Южной Америки, который состоялся с 31 июля по 1 августа 2013 года. В турнире участвовали команды из Германии, Англии, Италии и Бразилии. Все матчи прошли в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Команды 
Участие в турнире Audi Cup 2013 приняли:

  «Бавария», Германия
  «Манчестер Сити», Англия
  «Милан», Италия
  «Сан-Паулу», Бразилия

Результаты

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Audi Cup

Audi Cup
2013 год в футболе
Спорт в Германии в 2013 году
Июль 2013 года
Август 2013 года